Kuhsān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kuhsān (distriktshuvudort), Herat, 
 Kuhsān (distrikt), Herat, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar